Дорелл Лоуренс Райт (; родился 2 декабря 1985 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния) — американский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.

Карьера в НБА 
Дорелл Райт был выбран под 19-м номером на драфте НБА 2004 года Майами Хит сразу после окончании школы. В 2006 году он стал самым молодым в составе «Майами» чемпионом НБА. 21 августа 2008 года Дорелл Райт продлил контракт с «Майами Хит». 13 июля 2010 года он стал игроком Голден Стэйт Уорриорз.

Дорелл Райт в сезоне 2010/2011 был лидером НБА по трёхочковых броскам: по количеству забитых трёхочковых бросков (194) и по числу попыток (516).

По окончании сезона 2010/2011 стал третьим по итогам голосовании на звание Самый прогрессирующий игрок НБА после победителя Кевина Лава и Ламаркуса Олдриджа.

11 июля 2012 года в ходе трёхсторонней сделки Райт был обменян в «Филадельфия Севенти Сиксерс».

18 ноября 2020 года на своей страничке в Instagram объявил о завершении профессиональной карьеры.

Личная жизнь 
В августе 2014 Райт женился на давней подруге Мией Ли. 25 февраля 2008 года у пары родился сын Девин Квентин Дуэйн Райт. У Райта есть младший брат Делон Райт, тоже баскетболист.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Флорида Флейм»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Бэйцзин Роял Файтерс»
Игроки БК «Игокеа»
Игроки БК «Брозе»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Выпускники Южно-Кентской школы (Коннектикут)